Leva kan syfta på:

 Leva! – en månadstidning med inriktning på livsstil
 Leva (djur) – ett släkte av insekter
 Leva (musikalbum) – ett soloalbum från 2014 av Elisa Lindström
 Levice, ort i Nitra, Slovakien

Se även
 Lev